L'acronimo PPY indica un pagamento on line tramite carta Postepay

Chimica 
 PPy – polipirrolo

Codici 
 PPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pouso Alegre (Brasile)